H6, H 6 oder H-6 bezeichnet:

 den Luxuswagen der 1920er und 1930er Jahre, siehe Hispano-Suiza H 6
 den in der DDR gebauten Lastkraftwagen, siehe IFA H6
 den darauf basierenden Bus, siehe IFA H6B
 den chinesischen SUV Haval H6
 den chinesischen Van Huansu H6
 den in China gebauten Bomber Xian H-6
 einen spanischen Horrorfilm von 2005, siehe H6 – Tagebuch eines Serienkillers
 eine Passung
 einen Mischsprengstoff aus Hexogen, Trotyl und Aluminiumpulver